Dvorac Pejačević može označavati:

 Dvorac Pejačević u Virovitici,
 Dvorac Pejačević u Retfali,
 Dvorac Pejačević u Našicama.